Grottewitz steht für
 Grottewitz, einen Ortsteil der Stadt Grimma in Sachsen

Grottewitz ist der Familienname von:
 Curt Grottewitz (1866–1905), deutscher Naturwissenschaftler, Schriftsteller und Germanist